Yidu ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 die Stadt Yidu (宜都市) in Yichang, eine kreisfreie Stadt in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Yidu (Yichang)
 den ehemaligen Kreis Yidu () in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Qingzhou
 das Straßenviertel Yidu (益都街道) von Qingzhou, siehe Yidu (Qingzhou)

 die Großgemeinde Yidu (一都镇) der kreisfreien Stadt Fuqing in der chinesischen Provinz Fuzhou, siehe Yidu (Fuqing)